«Delicate» () — песня американской певицы Тейлор Свифт с шестого студийного альбома Reputation. Песня была выпущена 12 марта 2018 года на лейбле Big Machine Records в качестве четвёртого сингла. Песню написали Свифт совемстно с Карлом Мартином Сандбергом и Юхан «Шеллбак» Шустером

«Delicate» получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили текст песни и его более мягкое звучание по сравнению с агрессивным электронным звуком самого альбома. Трек фигурирует в итоговых списках лучших песен 2018 года журналов Billboard, Slant Magazine и Rolling Stone. «Delicate» занял 12 место в американском хит-параде  Billboard  Hot 100 и возглавил радиоформатные чарты Billboard: Mainstream Top 40, Adult Contemporary и Adult Pop Songs. Он был сертифицирован в 2-кратном платиновом статусе Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA). Сингл вошел в топ-40 чартов синглов в Австралии, Канаде, Чешской Республике, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Малайзии, Новой Зеландии и Норвегии и получил платиновый сертификат в Австралии и Бразилии.

История 
Песня была выпущена в качестве четвёртого в США и шестого в мире сингла с шестого студийного альбома Reputation. Релиз был 12 марта 2018 года на лейбле Big Machine Records.
«Delicate» была написана Свифт, Max Martin и Юханом «Шеллбак» Шустером, а продюсировали её двое последних. «Delicate» длится три минуты и 52 секунды. Роб Шеффилд из журнала Rolling Stone назвал её в качестве песни номер один всего 2017 года, а журнал Vanity Fair включил её в свой список 17 лучших поп-песен 2017 года (The 17 Best Pop Songs of 2017), заявив, что «даже при самом публичном её преследовании Тейлор Свифт обладает секретным оружием, которое отделяет её от конкуренции: она поистине безупречный песенник».

Релиз 
5 марта 2018 года Свифт анонсировала через свой аккаунт в Твиттере, что музыкальное видео для песни «Delicate» будет впервые показано на церемонии IHeartRadio Music Awards, которая пройдёт 11 марта 2018 года. Вслед за премьерой видео, лейблы Big Machine и Republic Records выпустили песню на радиостаницях форматов hot adult contemporary с 12 марта и contemporary hit radio с 13 марта, в качестве четвёртого попрадио-сингла альбмоа Reputation. Свифт выпустила другое музыкальное видео в вертикальном формате эксклюзивно Spotify для пользователей в США, Великобритании, Швеции и Латинской Америки с 30 марта 2018 года. Он стал доступен на YouTube для мировой аудитории с 15 мая.

Два официальных ремикса вышли в поддержку «Delicate»: один от Sawyr и Ryan Tedder, доступный с 25 мая, и второй от Seeb, доступный с 8 июня 2018.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «Delicate» впервые было показано 11 марта 2018 года на церемонии 2018 iHeartRadio Music Awards, после получения Тейлор награды «Female Artist of the Year». Режиссёр Джозеф Кан. За первые 24 часа клип посмотрели около 13 млн раз.

Съёмки видео проводились в различных местах в Лос-Анджелесе, включая отель Millennium Biltmore Hotel, на станции 7th Street/Metro Center из лос-анджелесского метрополитена, в театре Los Angeles Theater и в окрестностях St. Vincent’s Cour и бара Golden Gopher.

К июлю 2018 число просмотров видео превысило 220 млн раз на YouTube.

Отзывы 
«Delicate» получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, большинство из которых положительно оценили роль Свифт в качестве автора текстов песен. Consequence of Sound назвал трек в качестве одного из лучших моментов всего альбома Reputation, вместе с «Gorgeous» и «Call It What You Want», Newsweek.

Ройзин О’Коннор из The Independent назвала эту песню примером «самого честного и прямого написания песен Свифт», это «одна из лучших песен Тейлор на сегодняшний день». Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic также похвалил изображение Свифт ранимости как «необходимое упражнение» для её роста как певца и автора песен . Энн Пауэрс из NPR назвала «Delicate» одним из «самых запоминающихся треков Reputation» и описала его как напоминание о талантах Свифт в написании песен «о модных предпочтениях её поколения, сплетнях, привычках и мечтах о комфортной жизни среднего класса». Чтобы объяснить эту точку зрения, Пауэрс выдвинула на первый план слова, в которых упоминается интерес Свифт к обуви Nike: «В Америке 21-го века „Найк“ — такое же вызывающее воспоминания слово, как „сердечная боль“ или „обещание“. Свифт понимает то сердце, которое бьётся от названия этого бренда».

Итоговые списки

Награды и номинации

Коммерческий успех 
В США «Delicate» после релиза в качестве отдельного сингла дебютировала с позиции № 84 в хит-параде Billboard Hot 100. Через неделю поднялась на 66-е место в чарте. Но постепенно достигла 12-го места в американском хит-параде, став 41-м хитом Тейлор в лучшей двадцатке top-20. Это пятая песня с альбома Reputation, сделавшая это, что позволило альбому стать первым за три года, которому удалось выдать пять хитов вдвадцатку лучших top-20. Предыдущий раз это был диск 1989 в 2015 году. также песня дебютировала на позиции № 24 в радиочарте современной музыки для взрослых Adult Contemporary, где в ту неделю это был высший дебют. Кроме того, трек дебютировал на 32-м месте мейнстримовом в хит-параде Mainstream Top 40 и на позиции № 37 в чарте Adult Top 40, позднее добравшись до первых мест в обоих этих радиочартах, причём произошло это впервые с альбома Reputation. В журнале Billboard отметили, что по сравнению с другими синглами из Reputation, которые сначала достигали хитпарадного максимума, а затем шли вниз чарта, трек «Delicate» это медленно растущий радиохит, который завоевывал популярность постепенно, и всё больше слушателей оставались с ним.

Сингл стал девятым чарттоппером чарта Billboard Pop Songs (и вторым с альбома Reputation после «Look What You Made Me Do», который лидировал одну неделю с 28 октября 2017 года). Таким образом Свифт догнала Maroon 5, Бруно Марса и Пинк, у которых по 9 хитов № 1 в этом чарте. И только y Кэти Перри и Rihanna больше (по 11).

Чарт

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Тейлор Свифт
Песни на английском языке
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Электропоп-песни
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40